A Quintus Servilius Caepio nevet számos jeles római személyiség viselte az ókorban:

Quintus Servilius Caepio – az előbbiek testvére, consul Kr. e. 140-ben
Quintus Servilius Caepio – az előbbi fia, consul Kr. e. 106-ban
Quintus Servilius Caepio – talán az előbbi fia, quaestor Kr. e. 100-ban
Quintus Servilius Caepio – az előbbi fia, anyja révén ifjabb Cato féltestvére; Kr. e. 78-ban Lükiában harcolt, majd 72-ben katonai tribunusként Spartacus ellen. Röviddel ezután a thrakiai Ainoszban halt meg, útban Kis-Ázsia felé.
Quintus Servilius Caepio – Caesar támogatója Kr. e. 59-es consuli évében, egy időben Caesar Iulia nevű lányának jegyese